«Девочка на шаре» — советский детский фильм 1966 года по сценарию Виктора Драгунского на основе его рассказов о Денисе Кораблёве. Режиссёры Леван Шенгелия и Глеб Комаровский.

Сюжет 
Мальчик Дениска (исп. Ираклий Циргиладзе), попав впервые в цирк, был очарован девочкой (исп. Оля Рябцева), исполняющей танец на шаре.

Вскоре цирк уезжает из города и это огорчает Дениску.

В музее он видит картину Пабло Пикассо «Девочка на шаре». В этой картине он узнаёт свою любовь — Таню…

В ролях 
 Юрий Яковлев — отец Дениски
 Алла Будницкая — мама Дениски
 Ираклий Циргиладзе — Денис Кораблёв
 Оля Рябцева — Таня Воронцова
 Михаил Кисляров — Толик
 Галина Кравченко — бабушка Дениски
 Геннадий Бортников
 Георгий Георгиу — администратор манежа
 Анна Строганова
 Ирина Мурзаева

В фильме принимают участие артисты цирка: Константин Берман, Игорь Кио, Ахматовские, Вязовы, Изотулины, В. Гаврилов, В. Калинин, В. Перепонов, Н. Павленко, Е. Шкунова-Волошина, Имби Кокамяги.

Съёмочная группа 
 Автор сценария: Виктор Драгунский
 Режиссёры: Леван Шенгелия, Глеб Комаровский
 Оператор: Леонид Крайненков
 Художники: Савет Агоян, Леван Шенгелия
 Композитор: Мурад Кажлаев

См. также 
 Девочка на шаре (картина Пабло Пикассо)

Ссылки 

Фильмы СССР 1966 года
Детские фильмы СССР
Фильмы студии «Мосфильм»
Экранизации произведений Виктора Драгунского
Фильмы о цирке